Раджсаманд (, ) — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Раджсаманд.

География 
Город находится в южной части Раджастхана, на южном берегу одноимённого озера, к северу от реки Банас. Абсолютная высота — 546 метров над уровнем моря.
Раджсаманд расположен на расстоянии приблизительно 270 километров к юго-западу от Джайпура, административного центра штата и на расстоянии 500 километров к юго-западу от Нью-Дели, столицы страны. Ближайший  расположен в городе Удайпур.

Демография 
По данным официальной переписи 2001 года, население составляло 55 687 человек, из которых мужчины составляли 52 %, женщины — соответственно 48 % . Уровень грамотности населения составлял 67 % (при среднем по Индии показателе 59,5 %).
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляет сельское хозяйство. Также продуктами городского экспорта являются мрамор, гранит и руды металлов.

Примечания 

Города Раджастхана